Ardabil o Ardebil
 Ardabil – capoluogo della regione di Ardabil, nell'Iran nord-occidentale
 Provincia di Ardabil – una delle dieci province della regione di Ardabil, in Iran 
 Regione di Ardabil – una delle trentuno regioni dell'Iran